Concesión puede referirse a:
 Concesión, el otorgamiento del derecho de explotación.
 Concesión Internacional de Shanghái, zona histórica ocupada por los británicos y los estadounidenses en el centro de la ciudad de Shanghái, China, que se denominó así tras la Segunda Guerra del Opio.
 Concesión francesa de Shanghái, zona histórica ocupada por los franceses en el centro sur de la ciudad de Shanghái, China, que se denominó así tras la Segunda Guerra del Opio.
 Concesión italiana en Tientsin, posesión del Reino de Italia en un barrio de Tianjin, China, desde 1901 hasta 1947.